Voici la liste des planètes mineures numérotées de 294001 à 295000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 294001 à 295000

294001-294100

294101-294200

294201-294300

294301-294400

294401-294500

294501-294600

294601-294700

294701-294800

294801-294900

294901-295000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000